Производительные силы () — одно из центральных понятий марксизма, описывающее содержание способа производства. Элементы производительных сил общества:
 люди (их знания, трудовые навыки, производственный опыт), основной элемент;
 средства производства (орудия, производственная техника), вещные производительные силы;
 способ производства (технология производства, особенности распределения труда), функциональные производительные силы.

Производительные силы выступают в качестве ведущей стороны общественного производства, закреплённая общественная форма способа производства называется производственными отношениями. Уровень развития производительных сил характеризуется степенью общественного разделения труда и развитием средств труда, прежде всего техники, а также степенью развития производственных навыков и научных знаний.

Марксистская политическая экономия утверждает, что в результате развития производственных сил может возникнуть ситуация, когда производственные отношения перестают им соответствовать.

Определение 
Согласно БСЭ производительные силы — это система субъективных и вещественных элементов, осуществляющих обмен веществ между человеком и природой в процессе общественного производства.

Формы производительных сил 
Производительные силы выступают в трёх формах и проявляются в виде трёх последовательных ступеней развития общества:
 естественные производительные силы труда — первичные, возникшие в результате естественного обладания средствами жизни и труда;
 общественные производительные силы труда — вторичные, возникшие в результате объединения и разделения труда;
 всеобщие производительные силы труда — всеобщие, возникшие в результате развития индивида над силами природы при помощи науки.

Производительные силы в совокупности с производственными отношениями представляют собой способ производства.

См. также 
 Совет по изучению производительных сил

Примечания

Литература 
 Политическая экономия. Учебник Политиздат, .
 Гринин Л. Е. Производительные силы и исторический процесс. 3-е изд. М.: КомКнига, 2006.
 Гриффен Л. А. Производительные силы в социальных процессах. — , Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2018. — 394 с.

Политическая экономия
Марксистская политическая экономия